O termo "Seminário de São José" pode designar os seguintes seminários:

 Seminário de São José (Macau) - Macau (China)
 Seminário de São José (Rio de Janeiro) - Rio de Janeiro, Brasil; também chamada de Seminário São José
 Seminário de São José de Faro, em Faro, Portugal.

Desambiguação